Рац — имя собственное, встречается в виде фамилий и названий.
 Рац, Аладар (1886—1958) — венгерский цимбалист-солист.
 Рац, Александр Яковлевич (1940—2020) — советский и российский шашист.
 Рац, Барнабаш (род. 1996) — венгерский футболист, полузащитник клуба «Халадаш».
 Рац, Василий Карлович (род. 1961) — советский футболист.
 Рац, Лайош (род. 1952) — венгерский борец, серебряный призёр олимпийских игр.
 Рац, Ласло (1863—1930) — венгерский учитель математики.
 Рац, Марк Владимирович (род. 1935) — российский инженер-геолог, методолог, коллекционер и библиофил.
 Рац, Рэзван (род. 1981) — румынский футболист.
 Рац, Шандор (1933—2013) — венгерский антикоммунист, рабочий активист, диссидент и политик.
 Рац, Эрвин (1898—1973) — австрийский музыковед.

Другое 
 «Рац» — израильская левая партия
 Рац — термальная купальня в Будапеште
 РАЦ (аббревиатура) — Российский арбитражный центр